Sausal bezeichnet

in Bolivien:
 Sausal (Sucre), Dorf im Municipio Sucre, Departamento Chuquisaca

in Österreich:
 Sausal (Region), Hügelland in der Südweststeiermark
 Sausal (Gemeinde Gleinstätten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gleinstätten, im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Sausal (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Katastralgemeinde von Sankt Andrä-Höch, im Bezirk Leibnitz, Steiermark

in Peru:
 Sausal (Ascope), Kleinstadt in der Provinz Ascope